Грибы:

 Грибы — царство живой природы.
 Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов.
 Съедобные грибы
 Ядовитые грибы
 Галлюциногенные грибы
 «Грибы» — украинская рэп-группа.
 «Грибы» — ирландский фильм ужасов 2007 года режиссёра Пэдди Бретнэка.
 «» — швейцаро-австрийский фильм ужасов 2011 года режиссёра Маркуса Вельтера.

См. также